Points attribués lors de la saison 2021-2022 de snooker :

Notes et références 

Points attribués lors de la saison 2021-2022 de snooker
Points attribués lors de la saison 2021-2022 de snooker